Billong ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Claude Billong (* 1993), französisch-kamerunischer Fußballspieler
 Romarin Billong (* 1970), kamerunischer Fußballspieler
 Silas Billong (* 1974), französischer Fußballspieler